Puga est un patronyme notamment porté par : 

 Amalia Puga de Losada (1866-1963), femme de lettres péruvienne ;
 Benoît Puga (né en 1953), général de l'armée française ; 
 Federico Puga Borne (1855-1935), médecin et homme politique chilien ; 
 Hubert Puga (1915-2010), officier de l'armée française, père de Benoit Puga ; 
  (1915-2005), gynécologue espagnol et père du chanteur Julio Iglésias ;
 Yoandir Puga (né en 1988), footballeur international cubain.